Морские финики () — род сверлящих двустворчатых моллюсков из семейства митилид. Раковина длиной от 3 до 7 см, цилиндрической формы, коричневого цвета.

Виды 
 Lithophaga antillarum (d'Orbigny, 1842) 
 Lithophaga aristata (Dillwyn, 1817) 
 Lithophaga attenuata (Deshayes, 1836) 
 Lithophaga balanas Dall
 Lithophaga balanus Dall 
 Lithophaga bisulcata (d'Orbigny, 1842) 
 Lithophaga cardigera 
 Lithophaga cavernosa 
 Lithophaga cinnamomeus 
 Lithophaga dactylus 
 Lithophaga fasciola Dall, Bartsch, & Rehder 
 Lithophaga gracilis Philippi 
 Lithophaga hawaia Dall, Bartsch, & Rehder 
 Lithophaga ilabis (Deshayes) 
  (Linnaeus) 
 Lithophaga nigra (d'Orbigny, 1842) 
 Lithophaga plumula (Hanley, 1844) 
 Lithophaga punctata (Kleemann & Hoeksema, 2002) 
 Lithophaga rogersi S. S. Berry, 1957 
 Lithophaga truncata (Gray, 1843)
 Lithophaga simplex

Примечания 

Митилиды
Роды моллюсков